Con il nome Braine si indicano:

Persone
 Agnès de Baudement (1130-1204), detta Agnès de Braine, contessa del Braine (Aisne) ;
 Pierre Mauclerc (Pietro I di Bretagna), nipote di Agnès de Braine, prese il nome di Pierre de Braine, semplice cavaliere, allorché il figlio Giovanni I di Bretagna raggiunse la maggiore età (diventando duca di Bretagna) e partecipò con questo nome alla crociata del 1239;
 Oliviero I di Braine (1231 – 1279), detto Oliviero I di Machecoul, signore di Machecoul, figlio di Pietro Mauclerc
 John Braine, romanziere britannico.

Geografia

Francia
 Braine, comune del dipartimento dell'Aisne (Francia).

Belgio
 Braine-l'Alleud, comune della provincia del Brabante Vallone (Belgio)
 Braine-le-Château, comune della provincia del Brabante Vallone;
 Braine-le-Comte, comune della provincia dell'Hainaut;
 Wauthier-Braine, comune della provincia del Brabante Vallone.

Altro 
 Braine è anche un'antica moneta.